id. Zsindely István (1829–1891) tankönyvíró, tanár
 ifj. Zsindely István (1869–1906) jogtörténész, egyetemi tanár